Third Street Bridge ist der mehrerer Brücken:

 Third Street Bridge (Minnesota), NRHP-Objekt  ID-Nr. 89001836
 Third Street Bridge (Ohio), NRHP-Objekt ID-Nr. 78002192
Third Street Bridge (San Francisco), ein alternativer Namen der Lefty O’Doul Bridge
 Third Street Bridge (Wisconsin), ID-Objekt Nr. 88001647